M1907 steht für:

 Roth-Steyr M1907 eine Armeepistole
 St. Étienne M1907 ein Maschinengewehr
 305-mm-L/52-Kanone M1907 eine Kanone